Каримов Ахим Каримович (; 5 декабря 1917 года, д. Актаныш Мензелинского уезда Уфимской губерни — 28 июля 2015 года, Уфа) — геохимик, доктор геолого-минералогических наук (1969), профессор (1973). Участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны 2-й степени.

Биография 
Каримов Ахим Каримович родился 5 декабря в 1917 году в деревне Актаныш Мензелинского уезда Уфимской губерни в многодетной крестьянской семье. В 1930-х годах семья переезжает на постоянное место жительство в Узбекистан.

В 1939 году окончил химический факультет Самаркандского университета.

В октябре 1939 года был призван в ряды Красной Армии. Во время Великой отечественной войны воевал на Сталинградском фронте в танковых частях. Победу встретил в Берлине в звании гвардии старший лейтенант, демобилизовался в 1947 году.

Трудовуюдеятельность начал в Уфимком научно-исседовательском институте. С 1947 года был на должности старший инженер, с 1955 года был на должности старшего научного сотрудника.
В 1951—1954 годах работал в Ленинградском Всесоюзном научно-исследовательском геологоразведочном институте.

С 1959 года заведовал отделом Института геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений (Ташкент). С 1959 года по 1976 год, в течение 17 лет семья живёт в городе Ташкент.

В 1976 году семья возвращается в Уфу.

С 1976 года работал преподавателем Уфимского нефтяного института, с 1978 года был завующим кафедры химии Салаватского вечернего факультета.

В 1980—1988 годах работал преподавателем в Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы.

Научная деятельность 
Научно-производственная деятеятельность связана с геологией нефти и природного газа Волго-Уральского региона и Средней Азии.
Автор более 100 научных работ. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени (1985).

Каримов Ахим Каримович умер 28 июля 2015 года, похоронен в Уфе.

Награды 
Награждён орденами «Красной звезды», «Красного знамени», медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией».

Примечания

Ссылки 
 
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998—703 с., илл

Выпускники Самаркандского государственного университета
Преподаватели Уфимского государственного нефтяного технического университета
Преподаватели Башкирского государственного педагогического университета